Guangzong kan verwijzen naar:

 Song Guangzong (1147-1200), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Taichang (1582-1620), keizer van de Chinese Ming-dynastie met als postume titel Guangzong
 Guangzong (stad), een stad in Hebei, China